peut désigner :
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  (Bulgarie)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  d'artillerie de la  (Empire russe)
  de chasseurs (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)